

Населені пункти та їхні частини
 Роґале — село в гміні Ксенжполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Роґале — село в гміні Ставіські Кольненського повіту Підляського воєводства
 Роґале — село в гміні Бане-Мазурське Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Роґале — село в гміні Старі Юхи Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Роґале — частина села Насеґнево в гміні Фаб'янкі Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Роґале — частина села Кіткі в гміні Дзежґово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Роґале — осада в гміні Дзьвежути Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки